Авіакомпанії Нідерландів — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Нідерландах.

Див. також 
 Аеропорти Нідерландів

Примітки

Посилання